The End of the World Party — другий студійний альбом американської групи I See Stars, який був випущений 22 лютого 2011 року.

Композиції 
 The End of the World Party - 3:16
 Over It - 3:51
 Still Not Quite Enough - 3:35
 Wonderland - 2:29
 Home for the Weekend - 3:19
 It Will Be Up - 3:33
 Upside Down - 3:51
 The Common Hours II - 2:55
 Where I Let You Down - 3:00
 Glow - 2:56
 Pop Rock & Roll - 4:49

Джерела 
 The End of the World Party  allmusic
 The End of the World Party  last.fm

Альбоми I See Stars
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2011